Advance steht für:

 Advance Bank, ein ehemaliges Kreditinstitut
 USS Advance, ein US-Kreuzer
 Advance Publications, ein US-Unternehmen
 Advance (Gleitschirmhersteller), ein Schweizer Gleitschirmhersteller
 Advance Motor Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Advance Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Advance, ein US-amerikanischer Traktorenhersteller, 1910–1911, dann zu Rumely als Advance-Rumely
 The Guardian (Südafrika), Alternativname der ehemaligen südafrikanischen Zeitung

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Advance (Arkansas), im Baxter County
 Advance (Illinois), im Jasper County
 Advance (Indiana), im Boone County
 Advance (Kalifornien), im Tulare County
 Advance (Michigan), im Charlevoix County
 Advance (Missouri), im Stoddard County
 Advance (North Carolina), im Davie County
 Advance (Ohio), im Fulton County
 Advance (Pennsylvania), im Indiana County
 Advance (Texas), im Parker County
 Advance (Wisconsin), im Shawano County
 Advance (CDP, Michigan), im Charlevoix County - Census designated place
 Advance (CDP, North Carolina), im Davie County - Census designated place
 Advance Mills Village, im Albemarle County, Virginia
 Advance Mills, im Albemarle County, Virginia

Sonstiges:
 Advance Machine Company Heliport, Airport im Hennepin County, Minnesota
 Advance Materials Corp Heliport, Airport im Berkshire County, Massachusetts
 Advance Island, Insel im Chippewa County, Michigan
 Advance Mine (Kalifornien), Mine im Siskiyou County
 Advance Mine (Nevada), Mine im Lincoln County,
 Advance Mine (Washington), Mine im Stevens County

Siehe auch:
 Advance Township